Fladan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fladan, Eckerö, sjö, 
 Fladan, Borgå, Nyland, 
 Fladan, Lovisa, Nyland,

Se även
Fladen
Flyan

Robotskapade Finlandförgreningar